Depot Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Depot Square Historic District (Wichita Falls, Texas), NRHP-ID: 03001552
 Depot Square Historic District (Randolph, Vermont), NRHP-ID: 75000143